Gajan puede referirse a: 

 Gajan, comuna francesa situada en Ariège.
 Gajan, comuna francesa situada en Gard.